Євген Кватерник (1825–1871) — хорватський політичний письменник і діяч, один із засновників Хорватської партії права.
 Славко Кватерник (1878–1947) — хорватський військовий і політичний діяч, головнокомандувач Збройних сил Незалежної Держави Хорватія.